Thomas Godwin (1517–1590) – angielski biskup
 Tommy Godwin (1912–1975) – brytyjski kolarz, rekordzista długodystansowej jazdy rowerem
  (1915–1990) – amerykański pisarz SF
 Tommy Godwin (1920–2012) – brytyjski kolarz, medalista olimpijski
 Tommy Godwin (1927–1996) – irlandzki piłkarz

Zobacz też 
 Thomas Goodwin